I Fè d'Ostiani sono una nobile famiglia bresciana di origine cremonese, nata dall'unione di due nobili famiglie: i Fè e gli Ostiani.

Storia 
Tra i primi fondatori della famiglia vi è Feo de Bettoncelli originario di Azzanello nel cremonese, nel XV secolo si stabili nel bresciano, tra Farfengo e Acqualunga dove aveva acquistato dei possedimenti. Nel 1442 i suoi discendenti ottennero la cittadinanza bresciana ed il 10 settembre 1556 vennero ammessi a far parte del patriziato bresciano. Fino alla prima metà del XVI secolo la famiglia era chiamata Fè mentre a seguito dell'unione mediante matrimonio, di Gio. Battista, e Lodovica Ostiani fu aggiunto dai figli anche il cognome materno di Ostiani, cosi da diventare Fè d'Ostiani. Nel 1810 la famiglia ricevette il titolo napoleonico di Conti del Regno d'Italia. Titolo nuovamente rinnovato da Re Vittorio Emanuele II ed esteso con D.R. del 1928 a tutti i rami ultrogeniti. Tra gli esponenti di spicco di questa nobile famiglia vi è il Conte Alessandro Fè d'Ostiani, diplomatico e senatore del Regno d'Italia.

Albero genealogico

Stemma 
Inquadrato: nel primo e quarto di Fè: controinquadrato di rosso, d'argento, di nero e di verde con la fede di carnagione posta in sbarra su tutto; e nel secondo e terzo di Ostiani: d'Argento alla banda di rosso accostata da due porte d'oro con catenaccio e stipiti di nero.

Motto 
Pro fide et patria.

Personaggi illustri 
 Feo de Bettoncelli (XIV secolo) capostipite della famiglia
 Marcantonio Fè d'Ostiani (1762-1836) membro dell’Ordine di Malta, fece parte del Governo della Repubblica Bresciana.
 Alessandro Fè d'Ostiani (1825-1905) diplomatico e senatore del Regno d'Italia.
 Luigi Francesco Fè d'Ostiani (1829-1907) patriota, storico e religioso bresciano.
 Alfredo Fè d'Ostiani (1866-?) generale italiano.

Possedimenti 

 Palazzo Fè D'Ostiani in corso Giuseppe Matteotti 54 a Brescia.

Note

Voci correlate 
 Ostiani 
 Ostiano
 Acqualunga fraz. di Borgo San Giacomo

 
Bassa Bresciana